Ю́нна Петро́вна (Пи́нхусовна) Мо́риц () — русская поэтесса и переводчица, сценарист.

Юнна Мориц — автор поэтических книг, в том числе «В логове го́лоса» (1990), «Лицо» (2000), «Таким образом» (2000), «По закону — привет почтальону!» (2005), а также книг стихов для детей: «Букет котов» (1997) и других; по мотивам нескольких стихотворений из одной из них («Большой секрет для маленькой компании») в 1979 году создан одноимённый мультфильм. На стихи Юнны Мориц написано много известных песен («Ёжик резиновый», «Сильнее кошки зверя нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие лошади», «Большой секрет для маленькой компании», «Когда мы были молодые»), а также «Переведи меня через майдан» (стихи Виталия Коротича в переводе Юнны Мориц), некоторые из которых были положены на музыку Сергеем Никитиным.

Биография 
Юнна Петровна (Пинхусовна) Мориц родилась в еврейской семье. Как рассказывает Мориц, «в год моего рождения арестовали отца по клеветническому доносу, через несколько пыточных месяцев сочли его невиновным, он вернулся, но стал быстро слепнуть. Слепота моего отца оказала чрезвычайное влияние на развитие моего внутреннего зрения». В начале Великой Отечественной войны с родителями и старшей сестрой Тиной (род. 1926) эвакуировалась в Челябинск, где отец — инженер Пётр Борисович Мориц — работал начальником транспортного отряда на Луганском патронном заводе № 60 ВСНХ, позже вошедшем в состав Тульского патронного завода № 541, а мать — в артели художественных изделий. Здесь же в сентябре 1944 года Юнна Мориц поступила в школу № 1 имени Фридриха Энгельса. В 1945 году семья вернулась в Киев.

В 1954 году окончила школу в Киеве, поступила на заочное отделение филологического факультета Киевского университета. К этому времени появились первые публикации в периодике.

Творческий путь 
В 1955 году поступила на дневное отделение поэзии Литературного института им. А. М. Горького в Москве и окончила его в 1961 году, несмотря на то, что в 1957 году её исключили оттуда вместе с Геннадием Айги за «нездоровые настроения в творчестве».

В 1961 году в Москве вышла первая книга поэтессы «Мыс Желания» (по названию мыса на Новой Земле), основанная на впечатлениях от путешествия по Арктике на ледокольном пароходе «Седов» летом 1956 года. О той своей поездке она вспоминала впоследствии:

Я никогда не забываю людей той Арктики, где я видела совсем другой образ жизни, не материковый, без никаких магазинов, улиц, кинотеатров, там жизнь зависела от радистов, от радиации, навигации, авиации, ледовой разведки, там космос — внутри человека. В зеркале Арктики видно, кто ты есть и какова цена твоей личности, твоих поступков, твоего ума и таланта быть человеком. Чувство Арктики — это подарок судьбы, особенно в 19 лет, это — божественное богатство и морозоустойчивость к «общественным мнениям».

Её книги не издавали (за стихи «Кулачный бой» и «Памяти Тициана Табидзе») с 1961 по 1970 годы. Несмотря на запрет, «Кулачный бой» был опубликован заведующим отдела поэзии журнала «Молодая гвардия» Владимиром Цыбиным, после чего он был уволен. С 1990 по 2000 год не публиковалась.

В книге «По закону — привет почтальону» Юнна Мориц заявила темой своей поэзии «чистую лирику сопротивления». Высшим ценностям — человеческой жизни и человеческому достоинству — посвящены поэма «Звезда сербости» (о бомбёжках Белграда), которая издана в книге «Лицо», а также цикл короткой прозы «Рассказы о чудесном» (печатались в «Октябре», в «Литературной газете», и за рубежом, а теперь вышли отдельной книгой — «Рассказы о чудесном»).

Литературные учителя 
О своих литературных учителях и пристрастиях Юнна Мориц говорит: «Моим современником был постоянно Пушкин, ближайшими спутниками — Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Заболоцкий, а учителями — Андрей Платонов и Томас Манн».
В интервью «РГ» в 2012 году она также упоминает Лермонтова, Льва Толстого, Шекспира и Овидия.
К своей поэтической среде она относит «Блока, Хлебникова, Гомера, Данте, царя Соломона — предположительного автора „Песни Песней“ — и поэтов греческой древности» (из интервью газете «Газета», 31 мая 2004 года).

Язык Мориц всегда естественен, лишён какого бы то ни было ложного пафоса. Богатство красок, использование точных рифм вперемешку с ассонансами — вот что отличает поэзию Мориц. Повторы часто звучат как заклинания, метафоры открывают всё новые возможности истолкования её стихов, в которых она пытается проникнуть в суть бытия.

«Художник может быть лучше времени, как Чехов, а может быть и хуже, как Юнна Мориц, но для нашего с вами самопознания необходимы оба типа», — написал о Мориц Дмитрий Быков.

Ведёт блог в газете «Завтра».

Её стихи переведены на европейские языки, а также на японский и китайский. Стихи Юнны Мориц переводили:

 Лидия Пастернак,
 Стенли Кьюниц,
 Уильям Джей Смит с Верой Данем,

 Томас Уитни,
 Дэниeл Вайсборт,
 Элайн Файнстайн,

 .

Семья 
 Первый муж — писатель Юрий Маркович Щеглов.
 Второй муж — переводчик Леон Валентинович Тоом.
 Третий муж — поэт Юрий Григорьевич Васильев (литературный псевдоним Голицын), выпускник Литературного института имени А. М. Горького (1980).
 Сын — политолог Дмитрий Юрьевич Глинский-Васильев (, род. 1971), выпускник филологического факультета МГУ (1994) и Гарвардского университета (2013), кандидат исторических наук (2000), автор монографий «The tragedy of Russia’s reforms: Market bolshevism against democracy» (в соавторстве с П. Реддуэем, 2001) и «All Faces All Races: a Guide to New York City’s Immigrant Communities» (2014).

Конфликт с Фейсбуком 
После публикации 10 марта 2016 года короткого эссе «Мёртвые не могут объявить голодовку», посвящённого убийству российских журналистов И. Корнелюка и А. Волошина и голодовке Н. Савченко, обвиняемой в причастности к этому убийству, страница Юнны Мориц в Фейсбуке была заблокирована администрацией соцсети без объяснения причин. В этом эссе Мориц выступила против кампании, развёрнутой на Украине и на Западе, по освобождению Савченко, её оправданию и героизации. На блокировку своей страницы на Фейсбуке Мориц откликнулась, опубликовав стихотворение «Не угрожает мне уныние и скука…», эссе «Агрессия русофобских настроений на Фейсбуке» и «Йух знает что».

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (27 июля 1987 года) — за заслуги в области советской литературы
 премия «Золотая роза» (Италия)
 премия «Триумф» (2000)
 премия имени А. Д. Сахарова (2004) — «за гражданское мужество писателя»
 национальная премия «Книга года» (в рамках Международной Московской книжной выставки-ярмарки) в номинации «Поэзия — 2005»
 премия имени А. А. Дельвига — 2006
 национальная премия «Книга года» (в рамках Международной Московской книжной выставки-ярмарки) в номинации «Вместе с книгой мы растём — 2008».
 Премия Правительства Российской Федерации (2011) — за книгу «Крыша ехала домой»

Сочинения

Книги стихов 
 Мыс желания. — М.: Сов. писатель, 1961.
 Лоза. — М.: Сов. писатель, 1970.
 Суровой нитью. — М.: Сов. писатель, 1974.
 При свете жизни. — М.: Сов. писатель, 1977.
 Третий глаз. — М.: Сов. писатель, 1980.
 Избранное. — М.: Сов. писатель, 1982.
 Синий огонь. — М.: Сов. писатель, 1985.
 На этом береге высоком. — М.: Современник, 1987.
 Портрет звука. — PROVA D’AUTORE (Италия), 1989.
 В логове го́лоса: М.: Московский рабочий, 1990.
 Лицо: Стихотворения. Поэма. — М.: Русская книга, 2000.
 Таким образом: Стихотворения. — СПб.: Диамант, Золотой век. 2000, 2001.
 По закону — привет почтальону!. — М.: Время, 2005, 2006, 2008, 2010.
 Не бывает напрасным прекрасное. — М.: Эксмо, 2006.
 Рассказы о чудесном. — М.: Время, 2008, 2011.
 Сквозеро. — М.: Время, 2014.

Проза 
 Рассказы о чудесном. — М.: Время, 2008.

Книги для детей «от 5 до 500 лет» 
 Счастливый жук / худ. И. Рублёв. — М.: Малыш, 1969.
 Большой секрет для маленькой компании / худ. М. Беломлинский. — М., 1987, 1990.
 Букет котов / худ. Г. Златогоров. — М.: Мартин, 1997.
 Ванечка: Книга акростихов / худ. Г. Рудых. — Челябинск: АвтоГраф, 2002.
 Двигайте ушами. Для детей от 5 до 500 лет / худ. Евг. Антоненков. — М.: Росмен. 2003, 2004, 2005, 2006.
 Крыша ехала домой. Стихи-хи-хи для детей от 5 до 500 лет / худ. Евг. Антоненков. — М.: Время, 2010, 2011, 2012.
 Тумбер-Бумбер / худ. Евг. Антоненков. — М.: Папа Карло, 2008. — (Новые «УЖАСНО ПРЕКРАСНЫЕ» стихи Юнны Мориц. Оставив важные дела, вы можете посвятить всё своё время чтению.)
 Лимон Малинович Компресс. Стихи-хи-хи для детей от 5 до 500 лет / худ. Евг. Антоненков. — М.: Время, 2011.

Переводы 

 Романсы об инфантах Лара
 Оскар Уайльд
 Федерико Гарсиа Лорка
 Сесар Вальехо
 Рэндалл Джаррелл
 Теодор Рётке
 Уильям Джей Смит
 Мигель Эрнандес

 Моисей Тейф
 Умберто Саба
 Бетти Альвер
 Яннис Рицос
 Георгос Сеферис
 Константинос Кавафис
 Эверт Тоб
 Питтер Бергман

 Рита Буми-Папа
 Овсей Дриз
 Рива Балясная
 Арон Вергелис
 Расул Гамзатов
 Виталий Коротич
 Лина Костенко
 Кайсын Кулиев

Мультфильмы (сценарист) 
  — Пони бегает по кругу
  — Сказка о потерянном времени
  — Большой секрет для маленькой компании (также автор песен «Сильнее кошки зверя нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие лошади», «Большой секрет»)
  — Мальчик шёл, сова летела
  — Волчья шкура
  — Трудолюбивая старушка

Озвучивание мультфильмов 
 1979 — Большой секрет для маленькой компании — голос за кадром, озвучка

Примечания

Ссылки 

 
 Юнна Мориц. Детские стихи
 Юнна Мориц. Книги. Переводы. Стихи. Фото.
 Юнна Мориц — Официальный сайт («зеркало»).
 Юнна Мориц — Энциклопедия отечественного кино
 Юнна Мориц — некоторые переводы на англ.
 Юнна Мориц. Собрание Стихотворений
 
 Страница на сайте Литера.ру
 Блог на сайте газеты «Завтра»
 

 Бондаренко В. Поэт большого стиля.

Русские поэты
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Детские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Лауреаты премии «Триумф»
Члены Союза писателей СССР
Члены ПЕН-клуба
Лауреаты премии «Золотой Дельвиг»